Samantha Stosur i Zhang Shuai eren les defensores del títol però en aquesta edició no hi van participar juntes.

La parella formada per la hongaresa Tímea Babos i la francesa Kristina Mladenovic van guanyar el segon títol a l'Open d'Austràlia després de disputar la seva tercera final consecutiva en aquest torneig. Aquest també fou el tercer títol de Grand Slam guanyat conjuntament, i el quart per Mladenovic.

Barbora Strýcová perdria el número 1 del rànquing de dobles en finalitzar el torneig. Hsieh Su-wei, Mladenovic, Arina Sabalenka i Xu Yifan lluitaven per succeir-la, i finalment Hsieh va poder recuperar aquesta posició malgrat perdre la final.

Caps de sèrie 

  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (final)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (campiones)
  Elise Mertens /  Arina Sabalenka (quarts de final)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinals)
  Nicole Melichar /  Xu Yifan (1a ronda)
  Gabriela Dabrowski /  Jeļena Ostapenko (quarts de final)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (semifinals)
  Květa Peschke /  Demi Schuurs (2a ronda)

  Duan Yingying /  Zheng Saisai (1a ronda)
  Shuko Aoyama /  Ena Shibahara (3a ronda)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač (1a ronda)
  Ellen Perez /  Samantha Stosur (1a ronda)
  Veronika Kudermetova /  Alison Riske (3a ronda)
  Lyudmyla Kichenok /  Yang Zhaoxuan (1a ronda)
  Viktória Kužmová /  Aliaksandra Sasnovich (3a ronda)
  Sofia Kenin /  Bethanie Mattek-Sands (3a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 

2020
Competicions tennístiques del 2020